Hassigner ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Hassinger (1907–1992), österreichisch-deutscher Historiker
 Herbert Hassinger (1910–1992), österreichischer Historiker
 Hugo Hassinger (1877–1952), österreichischer Geograph
 Johanna Hassinger (1901–1978), deutsche Politikerin
 Sabine Hassinger (* 1958), deutsche Musiktherapeutin und Autorin